Meles leucurus este o specie de carnivore din familia Mustelidae. Este găsită în China, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Kazahstan, Kârgâzstan, Mongolia, Rusia și Uzbekistan. Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii a clasificat-o ca fiind o specie neamenințată cu dispariția.

Taxonomie 
Există 5 subspecii descrise ale speciei Meles leucurus: M. l. amurensis (Schrenck, 1859), M. l. arenarius (Satunin, 1895), M. l. leucurus (Hodgson, 1847), M. l. sibiricus (Kastschenko, 1900) și M. l. tianschanensis (Hoyningen-Huene, 1910).

Descriere 

Meles leucurus este în cea mai mare parte mai deschisă la culoare decât specia Meles meles, cu toate că unele specimene pot avea o culoare foarte apropiată cu specia anterioară, dacă nu mai închisă, cu zone maronii și de culoarea ocrului. Coastele sunt mai deschise decât mijlocul spatelui, iar dungile faciale sunt de obicei maronii în loc de negre. Spre deosebire de dungile faciale ale Meles meles, cele ale Meles leucurus se îngustează după ochi și se extind deasupra urechilor. Părțile albe ale capului sunt în general de culoare mai spălăcită decât cele ale Meles meles. Dunga deschisă care trece de-a lungul vârfului capului între cele două dungi este relativ scurtă și îngustă. Specimenele de M. leucurus sunt de obicei mai mici decât cele de M. meles și au molari superiori mai lungi. Greutatea corpului variază în general de la 3,5 la 9 kg iar lungimea de la 50 la 70 cm. Greutatea medie a trei masculi adulți găsiți în Parcul Național Sobaeksan din Coreea de Sud era de 6 kg.

Răspândire și habitat 
Meles leucurus este găsită în China, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Kazahstan, Kârgâzstan, Mongolia, Rusia și Uzbekistan. Habitatul său include zone împădurite, stepe, pășuni deschise, semideșerturi și zone populate de arbuști.

Dietă 
Meles leucurus este omnivoră: dieta sa include bulbi, cereale, fructe, ghinde, nuci și tuberculi, dar și ouă de păsări, stupi de albine și de viespi, hoituri, cârtițe, arici, rozătoare și nevertebrate, mai ales râme.

Stare de conservare 
Meles leucurus are o răspândire largă și este tolerantă la modificarea habitatului, iar populația sa este mare. Nu se știe dacă populația sa este în creștere sau în scădere, dar este improbabil să scadă într-un ritm suficient de rapid pentru a justifica includerea speciei într-o categorie amenințată. Arealul său cuprinde arii protejate, iar în China, Mongolia și Rusia este vânată legal, dar în arii protejate din China este vânată ilegal. Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii a clasificat-o ca fiind o specie neamenințată cu dispariția.

Note

Bibliografie 

 

Meles
Specii cu risc scăzut
Mamifere din China
Mamifere din Coreea
Mamifere din Kazahstan
Mamifere din Kârgâzstan
Mamifere din Mongolia
Mamifere din Rusia
Mamifere din Uzbekistan